Волф е име, най-често фамилия (Wolff, с разновидности Wolfe, Wolf, Wulf, Woolf или Wolffe), може да се отнася до:

Фамилия:
 Волфганг Волф – германски футболен треньор
 Йосиф Волф
 Криста Волф
 Кристиян Волф – философ
 Кристоф Волф
 Маркус Волф
 Тони Волф

Име:
 Волф Албах-Рети
 Волф Бахофнер
 Волф Вондрачек

Други:
 Валтер Волф Рейсинг